Alcon Entertainment — американская кинопроизводственная компания, основанная в 1997 году кинопродюсерами Бродериком Джонсоном и Эндрю Косовым.

Фильмография

С Warner Bros.

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Кинокомпании США